Il singolare femminile del torneo di tennis Hong Kong Open 1982, facente parte del WTA Tour 1982, ha avuto come vincitrice Catrin Jexell che ha battuto in finale Alycia Moulton 6-3, 7-5.

Teste di serie 

 Yvonne Vermaak (primo turno)
 Duk-Hee Lee (primo turno)
 Dana Gilbert (quarti di finale)
 Marcella Mesker (primo turno)

 Vicki Nelson (semifinali)
 Jennifer Mundel (primo turno)
 Corinne Vanier (primo turno)
 Alycia Moulton (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Hong Kong Open 1982